ZG – kanton Zug w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 Z-G – fikcyjna postać w grach

Zobacz też:
 Celownik ZG 1229 Vampir